Трипитака:

 Трипитака — свод буддийских священных текстов, составленный вскоре после смерти Будды Шакьямуни на Первом Буддийском соборе.
 Трипитака Кореана — корейский сборник буддийских текстов (Трипитака) XIII века
 Трипитака — одно из именований монаха Сюаньцзана как персонажа романа «Путешествие на Запад»